Pentothal – nome commerciale del tiopental sodico
 Pentothal – personaggio creato da Andrea Pazienza, protagonista de Le straordinarie avventure di Pentothal
 Pentothal – album di Fog Prison del 2013